Ace of Spades puede referirse a:

 Ace of Spades (1980), el cuarto álbum de estudio de la banda de británica de heavy metal, Motörhead.
 Ace of Spades (1980), el sencillo de la banda de heavy metal británica Motörhead que viene en el disco homónimo de 1980. 
 Ace of Spades (1988), un sencillo incluyendo la canción Ace of Spades, del grupo de Heavy Metal Motörhead, en directo.
 Ace of Spades (2012), un juego de ordenador.
 Armand de Brignac o Ace of Spades (2006), una marca de champán producida por Cattier.